Chiquet Mawet (1937-2000), Belgisch dramaturge
Emile Mawet (1884-1967). Belgisch musicus
Fernand Mawet (1870-1945), Belgisch musicus
Frédéric Mawet, Belgisch badmintonner; partner in heren dubbel van Wouter Claes
Lucien Mawet (1875-1946), Belgisch musicus